Ntobo – distretto della regione di Shinyanga, in Tanzania
 Ntobo – distretto della regione di Tabora, in Tanzania